Thebe kan syfta på:

 Thebe – en myntenhet i Botswana, se Pula (valuta)
 Thebe (måne) – en av Jupiters månar
 Thebe (Grekland) – en antik stad i Grekland
 Thebe (Egypten) – en stad i det forntida Egypten
 Thebe (bestick) – en bestickserie av Folke Arström

Grekisk mytologi
 Thebe (amason) – en av amasonerna
 Thebe (nymf) – en nymf, dotter till Asopos och Metope, fru till Zethus
 Thebe (dotter till Zeus och Idoma) – dotter till Zeus och Idomae, fru till kung Ogyges och mor till Aulis
 Kilikiska Thebe – en stad i den grekiska mytologin